КПВ:
 Катетеризация подключичной вены
 
 Коммунистическая партия Венесуэлы
 Коммунистическая партия Венгрии
 Коммунистическая партия Вьетнама
 Конденсатор подстроечный с воздушным диэлектриком, см. Переменный конденсатор.
 Контроль посылки вызова
 Концентрационный предел воспламенения
 Коэффициент полезного времени
 Кривая производственных возможностей
 Крупнокалиберный пулемёт Владимирова
 КПВ — финский футбольный клуб из города Коккола.